Amerikai Egyesült Államok
Butler (Alabama)
Butler (Arizona)
Butler (Dél-Dakota)
Butler (Georgia)
Butler (Illinois)
Butler (Indiana)
Butler (Kalifornia)
Butlers, Kalifornia
Butler (Kentucky)
Butler (Maryland)
Butler (Missouri)
Butler (New Jersey)
Butler (New York)
Butler (Ohio)
Butler (Oklahoma)
Butler (Delaware megye, Oklahoma)
Butler (Pennsylvania)
Butler (Tennessee)
Butler (Texas)
 Butler (Bastrop megye, Texas)
Butler (Clark megye, Wisconsin)
Butler (Waukesha megye, Wisconsin)
Atwood (Nevada), Butlerként is ismert
Butler megye (egyértelműsítő lap)